Udalardo puede referirse a:
 Udalardo I de Barcelona, vizconde de Barcelona entre 985 y 1014.
 Udalardo I de Besalú, vizconde de Besalú entre 1055 y 1115.

 Udalardo II de Barcelona, vizconde de Barcelona entre 1041 e 1077/80, nieto de Udalardo I de Barcelona.